Мохамед Ахмед (; ) — канадский легкоатлет сомалийского происхождения, специализируется в беге на средние дистанции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 5000 метров. Победитель Панамериканских игр 2015 в беге на 10000 метров. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио в беге на 5000 метров.

Биография 
Мохамед Ахмед родился в Могадишо, Сомали, в семье Саида Юсуфа и Халимо Фараха, а в возрасте 11 лет переехал вместе с семьёй в Канаду, в Сент-Катаринс, провинция Онтарио. Он начал бегать в возрасте 13 лет после того, как в школе посмотрел бег своих братьев.

До учёбы в колледже Мохаммед Ахмед четыре раза становился чемпионом Канады среди юниоров на 5000 м и дважды финишировал в десятке лучших на чемпионате мира среди юниоров (4-е место в 2010 году, 9-е место в 2008 году).

Ахмед учился в Университете Сент-Катаринс, а затем поступил в Университет Висконсин-Мэдисон, который окончил в 2014 году. За время учёбы в колледже он получил 11 Всеамериканских наград NCAA в легкой атлетике и кросс-кантри. Был участником Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, где занял 18-е место.

Спортивная карьера 
На чемпионате мира 2013 года в Москве Мохаммед показал лучшее время на дистанции 10000 м в истории Канады, заняв 9-е место, почти сравняв свой лучший результат за всю жизнь с результатом 27: 35,76.

Соревновался в бегах на 5000 и 10000 м на Играх Содружества 2014 года, заняв 5-е и 6-е места соответственно.

В 2015 году на дистанции 10000 метров в ходе Панамериканских игр в Торонто финишировал первым, показав результат 28.49,96 и став чемпионом игр.

Профессиональная карьера 
28 мая 2016 года Ахмед установил личный рекорд и национальный рекорд Канады в беге на 5000 м на Prefontaine Classic, финишировав со временем 13: 01.

В 2016 году на летних Олимпийских играх в Бразилии на дистанции 5000 метров он финишировал со временем со временем 13: 05.94 и стал четвёртым, ему не хватило 1.5 секунды, чтобы завоевать бронзовую награду.

Он также занял одиннадцатое место в истории бега на 5000 м в закрытых помещениях в истории в Бостоне в 2017 году, установив при этом национальный рекорд Канады. 4 августа 2017 года Ахмед установил личный рекорд и национальный рекорд Канады в беге на 10000 м, заняв 8-е место на чемпионате мира ИААФ 2017 года со временем 27: 02.35.

Был номинирован на звание спортсмена года на «International Somali Awards» 2018. В том же году он также выиграл две серебряные медали на Играх Содружества в беге на 5000 и 10000 метров.

30 сентября 2019 года Мохамед Ахмед в Дохе стал бронзовым призёром чемпионата мира в беге на 5000 метров, показав результат 13.01,11. Ахмед лидировал в конце гонки, ненадолго опустившись на пятое место на последнем отрезке, прежде чем восстановиться и занять третье место.

10 июля 2020 года, участвуя в «Portland Intrasquad Meet II» в Портленде, штат Орегон, Ахмед установил личный рекорд и национальный рекорд Канады в беге на 5000 м среди мужчин со временем 12:47.20.

Олимпиада 2020 в Токио 
На летних Олимпийских играх 2020 года Ахмед финишировал шестым, ненадолго лидировав в конце забега на 10 000 метров, показав свой лучший результат в сезоне.

Ахмед выиграл серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в беге на 5000 метров среди мужчин.

Персональные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Канады
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике